Victor da Silva (né le  dans les Hauts-de-Seine) est un joueur français de rugby à XV.

Ex-joueur de rugby professionnel du Racing Club de France durant 10 ans, champion de France avec le RCF en Pro D2 durant la saison 90-91. International français UNSS/FIRA/militaire/A' - International portugais durant 2 ans (Championnat européen des nations) - international police avec la Fédération sportive de la police française.

Fonctionnaire de police, il est actuellement en poste au ministère de l'intérieur en service spécialisé de protection.

Clubs successifs
 1994-2000 : Racing Club de France
 2000-2001 : Club athlétique Périgueux Dordogne
 2001-2003 : Rugby club d'Arras
 Racing Club de France durant 12 ans en Pro D2 et 1e division
 Périgueux en 1e division durant 1 an
 Arras en fédérale 1 durant 2 ans
 Orléans en fédérale 1 durant 2 ans
 Rugby club de Blois depuis 2005 en fédérale 2.

Joueur français de rugby à XV
Joueur international portugais de rugby à XV
Joueur du RC Orléans
Joueur du Racing 92
Joueur du CA Périgueux
Naissance en septembre 1973